W Anglii:
 Welland – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Welland – rzeka we wschodniej Anglii

W Australii:
 Welland – miejscowość w Australii Południowej, pod Adelaide

W Kanadzie:
 Welland – rzeka w Ontario, nazwana od rzeki w Anglii
 Kanał Wellandzki – kanał wodny w Ontario, nazwany od rzeki
 Welland – miasto w Ontario, nazwane od kanału i rzeki

Inne:
 Welland – tajwański producent akcesoriów komputerowych (związanych z przechowywaniem danych)
 Welland Medical – brytyjski producent sprzętu stomijnego